NED steht für:

 NASA/IPAC Extragalactic Database, eine astronomische Datenbank
 National Endowment for Democracy, US-amerikanischer Thinktank
 Niederlande, als olympisches Länderkürzel

Ned steht für:
 Lake Ned, ein See auf der Südinsel von Neuseeland

Ned ist der Familienname folgender Personen:
 Nelson Ned (1947–2014), brasilianischer Singer-Songwriter

Abkürzung